Айлерс (Эйлерс) — немецкая и английская фамилия (Eilers):

 Айлерс, Йоахим (род. 1990) — немецкий трековый велогонщик.
 Айлерс, Рудольф — немецкий фигурист.

 Эйлерс, Салли (1908—1978) — американская актриса.
  (1839—1917) — американский промышленник немецкого происхождения.
 Эйлерс, Эмма (1870—1951) — американская художница.

См. также 
 Эйлер